Winkler, și Winckler:
 Alfred Winkler (?  1956), un jurist și om politic român
 Angela Winkler (* 1944, Templin), o actriță germană
 Dagmar (Gabriele) Wöhrl, née Winkler (* 1954, Stein bei Nürnberg), o politiciană germană membră în partidul (CSU)
 Iuliu Winkler,  (* 1964, Vajdahunyad ()), un politician român de etnie maghiară

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești